Чрезвыча́йные пала́ты в суда́х Камбо́джи (, , ; полностью Чрезвычайные палаты в Судах Камбоджи для преследования за преступления, совершенные в период Демократической Кампучии; сокращённо ЧПСК; также известен как Процесс над Красными кхмерами) — специализированный орган, созданный в результате соглашения между правительством Камбоджи и Организацией Объединённых Наций для уголовного преследования лидеров красных кхмеров.

ЧПСК является смешанным (гибридным) уголовным судом, поскольку он был создан совместно Королевским правительством Камбоджи и ООН, но формально остаётся независимым от них. Заседания Трибунала, в соответствии с мандатом, проводятся в Камбодже с участием как местных судей, так и международных, которые необходимы, в первую очередь, для того, чтобы правильно и целостно применять международные стандарты правосудия.

Юрисдикция Чрезвычайных палат распространяется на серьёзные нарушения камбоджийского уголовного права, международного гуманитарного права и обычаев, нарушения международных конвенций, признанных Камбоджей, которые были совершены в период с 17 апреля 1975 года по 6 января 1979 года. Это включает в себя преступления против человечности, военные преступления, геноцид, а также некоторые преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Камбоджи 1956 года (убийство, пытки и преследования за религиозные убеждения).

Главной целью Чрезвычайных палат является восстановление справедливости в отношении камбоджийского народа и населения, которые стали жертвами политики режима красных кхмеров в период с апреля 1975 года по январь 1979 года; привлечение к ответственности высокопоставленных руководителей Демократической Кампучии и реабилитация всех жертв.

Создание 
В 1997 году Королевское правительство Камбоджи обратилось с просьбой к Генеральному секретарю Организации Объединённых Наций о создании независимого судебного разбирательства в отношении высокопоставленных руководителей красных кхмеров и привлечения их к ответственности за совершение актов геноцида и преступлений против человечности в период с 1975 по 1979 год. В 1998 году Генеральным секретарём ООН была сформирована Группа экспертов для изучения существующих доказательств и их оценки в целях установления возможности привлечения к суду руководителей красных кхмеров. После изучения всех обстоятельств в 1999 году Группа экспертов представила доклад, в котором указала, что в Камбодже отсутствует достаточное количество квалифицированных юридических кадров, а население недоверчиво относится к местной правоохранительной системе, поэтому создание специального суда с международным участием сможет обеспечить в стране установление законности и справедливости.

После длительных переговоров соглашение между правительством Камбоджи и ООН о создании специального суда было достигнуто и подписано 6 июня 2003 года после одобрения его Генеральной Ассамблеей. Данное соглашение предусматривало правовую основу, принципы и варианты сотрудничества по привлечению к суду ответственных лиц в период диктатуры красных кхмеров.

Для Трибунала было выделено два здания, принадлежавших Королевским вооружённым силам Камбоджи, на окраине Пномпеня ближе к провинции Кандаль.

Правительство Камбоджи заявило, что в связи с нехваткой финансовых средств оно не сможет в полном объёме профинансировать деятельность суда и заниматься его материально-технической поддержкой. Поэтому дополнительные расходы по финансовому обеспечению взяли на себя Канада, Индия и Япония.

В марте 2006 года Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предложил список из семи международных судей для включения их в состав ЧПСК. В мае 2006 года министр юстиции Ан Вон Ватана объявил, что Верховный совет магистратуры Камбоджи назначил 30 камбоджийских судей и утвердил список международных судей, предложенных ООН, в состав ЧПСК и готов начать процесс над лидерами красных кхмеров. Судьи были приведены к присяге в начале июля 2006 года.

Структура 

Согласно соглашению между Камбоджей и ООН, трибунал состоит как из местных, так и международных судей. В связи с тем, что Камбоджа унаследовала основные черты французской правовой системы, будучи прежде её колонией, в деятельности трибунала применена та же модель, что и во Франции — предварительным расследованием дела занимаются специальные следственные судьи (один камбоджийский и один международный), которые совместно решают имеются ли в действиях подозреваемых лиц состав преступления, рассматривают предварительные обвинения и представляют материалы дела для рассмотрения по существу в Судебную палату.

ЧПСК состоит из Судебной палаты и Палаты Верховного суда, являющиеся основными судебными звеньями, а также Палаты предварительного производства, которая на стадии предварительного расследования дела разрешает споры между обвинителями или следственными судьями, если у них имеются расхождения в правильности квалификации деяний подсудимых. Палата предварительного производства и Судебная палата состоят из трёх камбоджийских и двух международных судей, в то время как Палата Верховного суда состоит из четырёх камбоджийских судей и трёх международных судей. Палата Верховного суда является апелляционной и последней инстанцией.

Все международные судьи назначаются Верховным советом магистратуры Камбоджи из списка кандидатов, выдвинутых Генеральным секретарем ООН. Также имеются резервные судьи, которые могут быть призваны к рассмотрению дела в случае возникновения непредвиденной ситуации. Полномочия судей не прекратятся, пока Трибунал не завершит свою работу.

Палата Верховного суда

Судебная палата

Палата предварительного производства

Юрисдикция и применимое право 
Закон об учреждении Чрезвычайных палат в судах Камбоджи установил закрытый перечень преступлений, по которым суд обладает полной предметной юрисдикцией:
 преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Камбоджи 1956 года (убийства, пытки и преследования за религиозные убеждения);
 преступления, предусмотренные Конвенцией о геноциде;
 общие преступления против человечности (определены в Римском статуте Международного уголовного суда 1998 года);
 серьёзные нарушения Женевских конвенций (военные преступления);
 нарушение Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта;
 преступления против дипломатов, совершенные при обстоятельствах, запрещенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

К суду могут быть привлечены только высокопоставленные руководители Демократической Кампучии и иные лица, которые несут наибольшую ответственность за преступления, совершенные в период с 17 апреля 1975 года по 6 января 1979 года на территории Камбоджи.

В случае, если обвиняемое лицо будет признано судом виновным, то оно может быть приговорено только к тюремному заключению или конфискации имущества. ЧПСК, как и все другие трибуналы, учреждённые при участии ООН, не имеет право применять смертную казнь.

Список обвиняемых 
С начала деятельности Чрезвычайных палат только пять человек из числа бывших лидеров красных кхмеров были обвинены судом за геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Из них в настоящее время только трое — Нуон Чеа («брат номер два»), Кхиеу Сампхан («брат номер пять») и Канг Кек Иеу — признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению.

Рассмотрение дела в отношении Иенг Тирит приостановлено на неопределенное время, поскольку она в силу своего заболевания (болезнь Альцгеймера) не может предстать перед судом.

14 марта 2013 годы бывший министр иностранных дел Демократической Кампучии Иенг Сари скончался, не дождавшись приговора суда, дело в отношении него прекращено.

См. также 
 Красные кхмеры
 Гражданская война в Камбодже
 Кампучийско-вьетнамский конфликт

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Чрезвычайных палат 
 Официальная страница ЧПСК  на сайте Facebook
 UNAKRT — Помощь ООН в проведении процесса на Красными кхмерами 
 Сведения о ЧПСК в Аудиовизуальной библиотеке по международному праву ООН 
 Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи  Вестник международного уголовного правосудия
 Механизмы обеспечения верховенства права для постконфликтных государств: Максимизация наследия смешанных судов  УВКПЧ ООН

Суды по алфавиту
Международные судебные органы
Международное уголовное право
Красные кхмеры
Геноцид в Камбодже
История Камбоджи
Организации, основанные в 2003 году